Rohozná est un toponyme qui peut désigner :

Rohozná, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Rohozná, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie